Moton ist der Familienname folgender Personen:

 Jennie B. Moton (1880–1942), US-amerikanische Pädagogin und Clubfrau
 Taylor Moton (* 1994), US-amerikanischer American-Football-Spieler